Voici une liste de mines situées en Russie.

Liste

Notes et références

Articles connexes 
 Listes de mines en Asie
 Listes de mines

Mine